Walter Behrmann ist der Name folgender Personen:

* Walter Behrmann (Geograph) (1882–1955), deutscher Geograph
 Walter Behrmann (Politiker), deutscher Politiker (SPD), MdHB